Hrvatska:
 Rastoka (Gospić), gradsko naselje Gospića
 Rastoka (županija), starohrvatska županija

BiH:
 Rastoka (Ribnik, BiH), naselje u općini Ribnik

Crna Gora:
 Rastoka (Bijelo Polje, Crna Gora), naselje u općini Bijelo Polje

Vidi i:
 Rastoke, gradsko naselje Slunja
 Rastoki, gradsko naselje Jastrebarskog